Looc ist der Name von zwei Stadtgemeinden auf den Philippinen:

 Looc (Occidental Mindoro), in der Provinz Occidental Mindoro
 Looc (Romblon), in der Provinz Romblon